Турну́с-Дарре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 640 км на південь від Парижа, 95 км на захід від Тулузи, 25 км на схід від Тарба.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Турнус-Дарре на сайті французького Національного інституту географії
 Турнус-Дарре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Турнус-Дарре на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Турнус-Дарре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Турнус-Дарре на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Піренеї